Die 1. Bundesliga Pool 2005/06 war die 16. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 1. Oktober 2005 und endete am 9. April 2006. Der BSV Dachau wurde zum zweiten Mal in Folge Deutscher Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2005/06 auf billardligen.de

2005
Poolbillardveranstaltung 2005
Poolbillardveranstaltung 2006